8. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Њујорку од 28. јула до 19. августа 1951. год. које је уједно било и зонски турнир 4. зоне. Победу је однео Лари Еванс.

Како је зона САД имала право на два учесника за међузонски турнир у Салтсјобадену, 1952. шаховска федерација САД је поред Лари Еванса одредила Хермана Штајнера као другог. Штајнер је био победник 7. првенства САД, одиграног 1948. год. у Саут Фолсбергу, тако да и тај турнир сматрамо зонским турниром. Лари Еванс је одустао од учешћа на међузонском турниру, без да га је заменио други играч.

Турнирска табела

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1951.